Csongor és Tünde (1830), Vörösmarty Mihály drámai költeménye
 Csongor és Tünde (1916), Weiner Leó szimfonikus balettzenéje
 Csongor és Tünde (1976), Zsurzs Éva tévéfilmje

Jegyzetek